Landet Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Landet Sogn (Lolland Kommune)
 Landet Sogn (Svendborg Kommune)